Комаровка () — деревня в Кричевском районе Могилёвской области Белоруссии. Входит в состав Лобковичского сельсовета.

География 
Деревня находится в северо-восточной части Могилёвской области, в пределах Оршанско-Могилёвской равнины, на правом берегу реки , к северу от железнодорожной линии Могилёв — Рославль, на расстоянии примерно 7 километров (по прямой) к северо-западу от Кричева, административного центра района. Абсолютная высота — 172 метра над уровнем моря.

Климат деревни характеризуется как влажный континентальный (Dfb в классификации климатов Кёппена).

История 
В конце XVIII века деревня входила в состав Мстиславского воеводства Великого княжества Литовского.

Согласно «Списку населённых мест Могилёвской губернии» 1910 года издания населённый пункт входил в состав Кричевской волости Чериковского уезда Могилёвской губернии. В Дарливом имелось 79 дворов и проживало 618 человек (326 мужчин и 292 женщины).

До 2013 года входила в состав Костюшковичского сельсовета.

Население 
По данным переписи 2009 года, в деревне проживало 38 человек.

Примечания 

Населённые пункты Кричевского района